Гранха ла Глорија има више значења:

 Гранха ла Глорија (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Глорија (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Глорија (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Глорија (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Глорија (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику